Малая Киня — название рек:

Малая Киня (приток Кини, притока Абы) — в Кемеровской области.
Малая Киня (приток Кини, притока Лупты) — в Свердловской области.

См. также 
 Киня